Barnyard (film), film uit 2006
 Barnyard (tekenfilmserie), tekenfilmserie van Nickelodeon
 Barnyard (computerspel), computerspel uit 2006 gebaseerd op de film